El Torneig d'Osaka 2013, oficialment conegut com a HP Open 2013 o també HP Japan Women's Open Tennis 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 d'octubre de 2013 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.

La tennista australiana Samantha Stosur va disputar ambdues finals però només va poder imposar-se en la final individual davant la canadenca Eugenie Bouchard, que disputava la seva primera final. Stosur va guanyar per segona ocasió a Osaka després del títol aconseguit l'any 2009.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 

2013
WTA Tour 2013